Хусаи́нова — женская форма русской фамилии .
 Известные носительницы 
 Хусаинова, Алиса Шамильевна (также СуперАлиса) (род. 1978) — поп-певица, композитор.
 Хусаинова, Ирида Айдаровна (род. 1987) — актриса, соведущая лотереи «Русское лото».